Pánuco, folyó Mexikóban, Veracruz és Tamaulipas államok határán torkollik a Mexikói-öbölbe
Pánuco, község Mexikó Veracruz államában, a Pánuco folyó mentén
Pánuco, település Mexikó Veracruz államában, a Pánuco folyó mentén, Pánuco község központja
Pánuco, község Mexikó Zacatecas államában
Pánuco, település Mexikó Zacatecas államában, Pánuco község központja
Pánuco de Coronado, község Mexikó Durango államában